Duncan Township (Missouri)
Duncan Township (Illinois)